Mont Organisé kan syfta på:

Haiti 

 Mont Organisé (kommun), Nord-Est, 
 Mont Organisé (ort), Nord-Est,